El Condado de Garfield es el nombre asignado a seis condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Garfield (Colorado)
 Condado de Garfield (Montana)
 Condado de Garfield (Nebraska)
 Condado de Garfield (Oklahoma)
 Condado de Garfield (Utah)
 Condado de Garfield (Washington)